Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «В» прошёл в македонском Скопье. Сборная Венгрии и Словакии, победитель и финалист турнира, получили право выступить в следующем году в Дивизионе «А» Чемпионата Европы.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах

Группа Е

Группа F

Игры за 9 −12-е места

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 1.  Венгрия — попадание в «Дивизион А»
 2.  Словакия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Португалия
 4.  Англия
 5.  Германия
 6.  Болгария
 7.  Словения
 8.  Румыния
 9.  Латвия
 10.  Израиль
 11.  Дания
 12.  Ирландия
 13.  Украина
 14.  Македония
 15.  Швейцария
 16.  Люксембург

Ссылки 
Статистика турнира на официальном сайте ФИБА-Европа

2010
2010 год в баскетболе